

Patronymes
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Garson Kanin (1912-1999), scénariste et réalisateur américain ;
 Kotohito Kan'in (1865–1945), membre de la Maison impériale du Japon ; 
 Michael Kanin (1910-1993), scénariste américain ;
 Fay Kanin, (1917-2013), scénariste et productrice américaine ;

Toponymes
 Le Kanin sommet des Alpes, entre l'Italie la Slovénie ;

Personnages de fiction
 Ethan Kanin est un personnage fictif de la série 24 heures chrono ;
Homonymie
Homonymie de patronyme